

Osoby 
 Michał Anioł – włoski artysta
 Michał Anioł – polski aktor
 Michał Anioł Palloni – polski malarz pochodzenia włoskiego
 Michał Anioł Bogusławski – polski dokumentalista, reżyser, scenarzysta i wykładowca akademicki/

Inne 
 Michał Anioł – wirus komputerowy

Zobacz też 
 Archanioł Michał